Eschtal ist ein Tal- und Gewässername:

 Eschtal (Donau), rechter Zufluss der Donau nach Scheer, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg 
 Eschtal (Neckar), linkes Bachtal zum Neckar vor der Neckarburg, Stadt Rottweil, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Eschtal (Salza), rechtes Bachtal von der Kräuterspitze zur Salza (zur Enns) bei Spannring, Gemeinde Wildalpen, Bezirk Liezen, Steiermark

Siehe auch:
 Eschental
 Eschenthal